Louey Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Louey Creek (Oak River), Nebenfluss des Oak River (Copperfield River) in Queensland
 Louey Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland